María Cristina de Austria (En húngaro: Mária Krisztierna; en alemán: Maria Christina von Österreich-Steiermark) (Graz, 10 de noviembre de 1574 - Hall in Tirol, 6 de abril de 1621), fue la hermana menor del rey húngaro y emperador germánico Fernando II de Habsburgo. Desde 1575 fue esposa del conde húngaro Segismundo Báthory, Príncipe de Transilvania.

Biografía

Orígenes y familia
Nació el 10 de noviembre en Graz, como hija del Archiduque Habsburgo, Carlos II de Estiria (1540-1590) y de su esposa María Ana de Baviera (1551–1608). Entre los hermanos de María Cristina se hallaban:
 Ana de Habsburgo (1573–1598). Primera esposa del rey Segismundo III de Polonia.
 Fernando II de Habsburgo (1578–1637) emperador germánico, rey húngaro y rey checo (1619-1637).
 Margarita de Austria-Estiria (1584–1611). Esposa del rey Felipe III de España.
 Leopoldo V de Habsburgo (1586–1632). Archiduque de Tirol.
 Constanza de Habsburgo (1588–1631). Segunda esposa del rey Segismundo III de Polonia
 María Magdalena de Habsburgo (1589–1631). Esposa de Cosme II de Médici. Duque de Toscana.
 Carlos de Habsburgo (1590–1624). Maestre de la Orden Teutónica.

Matrimonio 
El 7 de febrero de 1595 fue recibida en Graz la petición formal de matrimonio entre María Cristina y Segismundo Báthory, Príncipe de Transilvania, por el noble Esteban Bocskai. El contrato de matrimonio se negoció casi un mes, y finalmente la novia marchó, el 15 de junio en compañía de su madre, el príncipe-obispo Jorge de Lavant y 6.000 jinetes alemanes. En Kaschau María Cristina cayó enferma con fiebre, lo que retrasó la partida. El matrimonio formal tuvo lugar en Weissenburg el 6 de agosto de 1595, y poco después María Cristina se trasladó a Transilvania.

El matrimonio fue considerado como un importante beneficio político, pues Segismundo, un antiguo vasallo del Imperio Otomano, ahora formaba estrechos lazos con el Sacro Imperio Romano. El emperador Rodolfo II lo nombró príncipe Segismundo del Sacro Imperio Romano Germánico (Reichsfürst), y también aseguró la posesión de Transilvania, si la pareja permanecía sin descendencia. El acuerdo fue firmado el 16 de enero de 1595 por el parlamento húngaro en Bratislava

Sin embargo, esta unión resultó ser completamente infeliz: Segismundo, después de una noche de bodas desastrosa, se negó a consumar el matrimonio y envió a su esposa a una fortaleza en Kovár vára, donde María Cristina se mantuvo como prisionera hasta el 18 de abril de 1598, cuando, a petición de la nobleza local, fue elegida para ocupar el trono de Transilvania después de que su marido abdicó. Sin embargo, su gobierno era solo nominal, porque el emperador Rodolfo II envió representantes para gobernar. El 20 de agosto de 1598, Segismundo Báthory recuperó el trono y se reconcilió con su esposa, pero la envió de nuevo a Kovar.

Cuando Segismundo abdicó por segunda vez en marzo de 1599, María Cristina finalmente lo dejó y regresó a Austria en abril. El 17 de agosto de 1599 el papa Clemente VIII disolvió su matrimonio, y en 1607 se unió a su hermana menor Leonor en el Convento de Haller ( Haller Damenstift ) en Hall, Tirol, donde murió en 1621, a los cuarenta y seis años.

Ancestros 

</div></div>

Referencias

Bibliografía
Bertényi, I. , Diószegi, I. , Horváth, J. , Kalmár, J. y Szabó P. (2004). Királyok Könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Budapest, Hungría: Helikon Kiadó.

Enlaces externos 
 

Transilvania
Nobles de Hungría del siglo XVII
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Princesas consortes de Transilvania
Húngaras del siglo XVI
Húngaras del siglo XVII
Mujeres gobernantes del siglo XVI
Nacidos en Graz
Fallecidos en Hall in Tirol